Ohnivec je skupina hub tvořená několika rody. Druhy žijící na území České republiky rostou na dřevním opadu nebo zbytcích dřevnatých rostlin a fruktifikují v zimním až časně jarním období. Patří k nim:
 ohnivec (Microstoma)
 ohnivec zimní (Microstoma protractum)
 ohnivec (Plectania)
 ohnivec černý (Plectania melastoma)
 ohnivec (Sarcoscypha) – druhy rodu Sarcoscypha lze rozlišit jen mikroskopicky
 ohnivec jurský (Sarcoscypha jurana)
 ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca)
 ohnivec šarlatový (Sarcoscypha coccinea)